Бенувил може да се односи на:

 Бенувил (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Бенувил (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена